Das Rolex Paris Masters 2020 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. November 2020 im Palais Omnisports de Paris-Bercy stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das letzte Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000.

Vorjahressieger waren im Einzel Novak Đoković sowie Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut im Doppel.

Mit seinem Auftaktsieg gegen Feliciano López gewann Rafael Nadal als vierter Spieler der Tennisgeschichte seine 1000. Partie auf der Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die jeweils acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.343.725 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.732.608 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 31. Oktober und 1. November 2020 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen vier Lucky Loser im Einzel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)

Einzelnachweise 

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Paris
Accor Arena